Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 480.
 Interstate 480 au Nebraska et en Iowa
 Interstate 480 en Ohio

Voir aussi